Battaglia della sacca di Kiev – battaglia combattuta tra Unione Sovietica e Germania nazista nella seconda guerra mondiale nell'agosto-settembre 1941, terminata con la vittoria della Wehrmacht.
 Offensiva su Kiev – battaglia combattuta tra Unione Sovietica e Germania nazista nella seconda guerra mondiale nel novembre-dicembre 1943, terminata con la vittoria dell'Armata Rossa e la liberazione della città.